A França possui um grande número de Conventos dos Cordeliers.

Em 1789, os Cordeliers possuíam 284 conventos na França, que foram fechados em 1790, na onda de perseguição ao Clero que aconteceu durante a Revolução Francesa.

Diversas cidades possuem um convento dos Cordeliers. Um bom número deles foi destruído no decorrer do tempo. No entanto, um certo número de cidades ainda tem no interior de seus muros vestígios mais ou menos conservados dessas construções religiosas. A maior parte transformou-se em centro cultural, universitário ou hoteleiro.

Entre eles pode-se citar:

Convento dos Cordeliers de Angers
Convento dos Cordeliers de Aurillac.
Convento dos Cordeliers de Dinan
Convento dos Cordeliers de Forcalquier
Convento dos Cordeliers de Nancy
Convento dos Cordeliers de Paris

Construções da França